Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Marie-Reine-du-Monde :
 la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal au Canada ;
 la cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Port-Saïd en Égypte.

Voir aussi 
 Liste des cathédrales

MarieReineMonde
~MarieReineMonde